Алопеус (Alopaeus) — представитель рода Алопеусов:
 Алопеус, Давид Максимович (1769—1831) — русский дипломат из финского рода Алопеусов.
 Алопеус, Жанетта Ивановна (1786—1869) — известная красавица, урожденная баронесса фон Венкстерн, в первом браке графиня Алопеус, во втором Лопухина.
 Алопеус, Иван Самойлович (1824—1904) — тайный советник, директор Училища правоведения, сенатор (c 1890).
 Алопеус, Магнус Якоб (1743—1818) — математик, преподаватель гимназии Борго и Университета Або.
 Алопеус, Максим Максимович (1748—1822) — русский дипломат, посол в Пруссии и Великобритании.
 Алопеус, Самуил (1720—1794) — учёный-естествоиспытатель, краевед, пастор в Сердоболе, проповедник евангельско-лютеранской веры.
 Алопеус, Фёдор Давидович (около 1810—1862) — граф, одесский градоначальник, генерал-лейтенант.
 Алопеус, Яков Самойлович (1811—1882) — генерал от артиллерии, комендант Свеаборга.